

Toponímia 
 França:
 La Salle-Prunet, municipi del departament francès de la Losera (Llenguadoc-Rosselló)
 La Salle (Saona i Loira), municipi del departament francès de Saona i Loira (Borgonya)
 La Salle (Vosges), municipi del departament francès de Vosges (Lorena)
 La Salle-de-Vihiers, municipi del departament francès de Maine i Loira (País del Loira)
 La Salle-en-Beaumont, municipi del departament francès d'Isèra (Roine-Alps)
 La Salle-et-Chapelle-Aubry, municipi del departament francès de Maine i Loira (País del Loira)
 Lasalle (Gard), municipi del departament francès de Gard (Llenguadoc-Rosselló)
 Estats Units d'Amèrica:
 La Salle (Colorado), municipi estatunidenc
 La Salle (Illinois), municipi estatunidenc
 La Salle (Minnesota), municipi estatunidenc
 Itàlia: La Salle (Vall d'Aosta), municipi italià de la Vall d'Aosta

Biografies 
 Eriq La Salle (n. 1962), actor i director de cinema estatunidenc
 Ferdinand Lassalle (1825–1864), advocat i polític socialista alemany
 Gadifer de la Salle (1340–1415), militar i explorador francès
 Jean Lassalle (baríton) (1847–1909), baríton francès
 Joan Baptista de La Salle (1651–1719), sacerdot i pedagog francès, fundador de la congregació Germans de les Escoles Cristianes de La Salle
 René Robert Cavelier de La Salle (1643–1687), explorador i clergue francès

Miscel·lània 
 Germans de les Escoles Cristianes de La Salle, institut religiós fundat el 1682 per Joan Baptista de La Salle
 La Salle Campus Barcelona, un dels campus de la Universitat Ramon Llull (Barcelona)
 Adrien-Nicolas Piédefer, marquès de La Salle